Toto je seznam obcí v departementu Gard ve Francii, jichž je celkem 353:

Externí odkazy 
 

 
Gard